Ulysses Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ulysses Township (Nebraska)
 Ulysses Township (Pennsylvania)